Ненад Зимонич и Саманта Стосур — победители турнира.

Чемпионы прошлого года — Даниэль Нестор и Кристина Младенович — защищали свой титул и смогли дойти до полуфинала.

Общая информация 
Серб и австралийка, благодаря этой победе, прервали свои длительные серии без титулов на соревнованиях Большого шлема в этом разряде: Ненад одержал победу впервые с Roland Garros-2010, а Саманта — впервые с Уимблдона-2008.

Посев 
Все сеянные начинали турнир со второго раунда.

  Майк Брайан /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Квета Пешке (Третий раунд)
  Александр Пейя /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
  Леандер Паес /  Кара Блэк (Второй раунд)
  Даниэль Нестор /  Кристина Младенович (Полуфинал)
  Хория Текэу /  Саня Мирза (Третий раунд)
  Рохан Бопанна /  Андреа Главачкова (Третий раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Анна-Лена Грёнефельд (Отказ)

<ol start=9>
  Давид Марреро /  Аранча Парра Сантонха ''(Второй раунд)
  Джейми Маррей /  Кейси Деллакква ''(Четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Ракель Копс-Джонс ''(Второй раунд)
  Джон Пирс /  Эшли Барти ''(Третий раунд)
  Бруно Соарес /  Мартина Хингис ''(Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Чжань Хаоцин ''(Финал)
 ''' Ненад Зимонич /  Саманта Стосур (Титул)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Вера Душевина (Полуфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Нил Скупски /  Наоми Броуди (Четвертьфинал)
  Джеймс Уорд /  Анна Смит ''(Первый раунд)

<ol start=3>
 Колин Флеминг /  Джоселин Рэй ''(Второй раунд)
 Росс Хатчинс /  Хезер Уотсон ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые